Dom Esterki w Krakowie
 Dom Esterki w Radomiu
 Dom Esterki w Rzeszowie